Water Valley (Kentucky)
Water Valley (Mississippi)

Desambiguações de topônimos